Winnipeg – capitale del Manitoba 
 Winnipeg – fiume del Canada
 Lago Winnipeg – lago del Canada